BJD peut faire référence à :
 Ball-jointed doll, une poupée à jointure sphériques de collection ;
 .